La route nationale 172 (en norvégien : Fylkesvei 172 - Fv172) est une route nationale norvégienne reliant Fet à Sørum.

Notes et références

Liens externes 

Route en Norvège